Clannad (группа) — ирландская музыкальная группа.
 Clannad (игра) — компьютерная игра в жанре визуальный роман, а также манга, аниме и ранобэ по её мотивам.